Jean Vinatier est le nom porté par les personnes suivantes :

 Jean Vinatier (1909-1982), un homme politique français ;
 Jean Vinatier (1933-), un pilote automobile français ;
 Jean Vinatier (1917-1998), un religieux français.